На програму Светског купа у биатлону 2013/14. такмичење у дисцилини масовни старт за мушкарци налазио се на три такмичења ове године. Прво је одржано у 4. колу 5. јануара 2014. у Оберхофу у (Немачка), а последње 23. марта 2014. у Холменхолену, (Норвешка).

Систем такмичења 
Стаза за масовни старт у мушкој конкуренцији износи 15 км, која се прелази у пет кругова. Биатлонци пуцају четири пута, два из лежећег, а два из стојећег става у укупно 20 мета (4 х по 5). За сваки промашај биатлонац мора на стрелишту да скија казнени круг од 150 метара. Такмичари стартују истовремено. Прво гађање је врши на мети са стартим бројем такмичаара, а остала по редоследу доласка на стрелиште. По правилима Светског купа учествује само 30 такмичара (упола мање од потере, јер сви крећу у исто време).

Победници масовног старта у Светском купу 2012/13.

Освајачи медаља

Коначан пласман

Извори 

Светски куп у биатлону 2013/14.